Гардзилья́на, Гарцильяна () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 544 человека (2008 г.), плотность населения составляет 78 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 10060. Телефонный код — 0121.

Покровительницей коммуны почитается святая Анна, празднование в последнее воскресение июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.garzigliana.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/

Примечания